Bettenhausen ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Bettenhausen (Dornhan), Stadtteil der Stadt Dornhan im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg 
 Bettenhausen (Glan-Münchweiler), Ortsteil der Gemeinde Glan-Münchweiler im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Bettenhausen (Kassel), Stadtteil der kreisfreien Stadt Kassel, Hessen 
 Bettenhausen (Lich), Stadtteil der Stadt Lich im Landkreis Gießen, Hessen 
 Bettenhausen (Rhönblick), Ortsteil der Gemeinde Rhönblick im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen 

in der Schweiz:
 Bettenhausen BE, Gemeinde im Verwaltungskreis Oberaargau, Kanton Bern 

fiktiv:
 scherzhaft für das Schlafzimmer
 scherzhaft für einen Ort mit mehr Hotelbetten als Einwohnern

Bettenhausen ist der Familienname folgender Personen:
 Gary Bettenhausen († 2014), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Jacques Bettenhausen (1866–1944), deutscher Buchhändler
 Tony Bettenhausen (1916–1961), US-amerikanischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Bethenhausen